Wolrad de Schaumbourg-Lippe (né le  à Stadthagen et mort le  à Hanovre) est chef de la Maison de Schaumbourg-Lippe, avec le titre de prince, de 1936 à 1962.

Biographie 
Quatrième fils du prince héritier Georges de Schaumbourg-Lippe et de la princesse Marie-Anne de Saxe-Altenbourg (1864-1918), Wolrad naît à Stadthagen. 

En 1929, sa tante paternelle par alliance Victoria de Prusse meurt ruinée à l'hôpital de Bonn. Il hérite alors du palais Schaumburg qui se trouve dans la ville et qu'il revendra dix ans plus tard à la Wehrmacht.

Il succède à son frère, Adolphe à la tête de la Maison princière de Schaumbourg-Lippe après la mort de ce dernier dans un accident d'avion le . 

À sa mort à Hanovre, son second fils, Philipp Ernst, lui succède à la tête de la Maison princière.

Mariage et décès 
Wolrad se marie à Simbach am Inn, le , avec sa cousine issue de germains, la princesse Bathildis de Schaumbourg-Lippe (1903-1983), fille unique du prince Albert de Schaumbourg-Lippe et de la duchesse Elsa de Wurtemberg.

Ils ont quatre enfants :
 Georges-Guillaume (1926-1945), sans alliance ;
 Philipp Ernst (1928-2003), chef de la maison princière ;
 Constantin (1930-2008), marié en 1956 avec Sigrid Knape (1929-1997), dont deux enfants, puis marié en 1998 avec Petra Maass (née en 1951) ;
 Victoria Louise (née en 1940), mariée en 1966 avec Karl-Georg comte de Stackelberg (1913-1980), puis mariée en 1983 avec Jürgen von Goerne (1908-2001).

Le prince Philipp Ernst a épousé Eva-Benita von Tiele-Winckler (1927-2013), d'où deux fils : Georg-Wilhelm (1956-1983) et Alexander (1958).

Depuis 2003, le prince Alexander est l'actuel chef de la maison princière. De son premier mariage avec la princesse Marie Luise zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, il a eu un fils : Heinrich-Donatus (1994), héritier du titre.

Généalogie

Liens externes 
 
 http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/gotha/s-lippe.html

W
Noblesse allemande du XXe siècle
W
Naissance en avril 1887
Naissance à Stadthagen
Naissance dans la principauté de Schaumbourg-Lippe
Décès en juin 1962
Décès à Hanovre
Décès à 75 ans